Amerikai Egyesült Államok
Jonestown (Indiana)
Jonestown (Baltimore, Maryland)
Jonestown (Howard megye, Maryland)
Jonestown (Coahoma megye, Mississippi)
Jonestown (Jackson megye, Ohio)
Jonestown (Van Wert megye, Ohio)
Jonestown (Columbia megye, Pennsylvania)
Jonestown (Lebanon megye, Pennsylvania)
Jonestown (Texas)
 Guyana
Jonestown (Demera), Guyana